Śluby panieńskie – komediowy utwór dramatyczny Aleksandra Fredry (1832)
 Śluby panieńskie – film Filipa Bajona (2010)

Spektakle Teatru Telewizji
 Śluby panieńskie (1957) 
 Śluby panieńskie (1960) 
 Śluby panieńskie (1966) 
 Śluby panieńskie (1972) 
 Śluby panieńskie czyli magnetyzm serca (1985)
 Śluby panieńskie (1995) 
 Śluby panieńskie czyli magnetyzm serca(2003)
 Śluby panieńskie (2017)